20 Minuten – quotidiano svizzero
 20 minutes – quotidiano francese
 20 Minutos – quotidiano spagnolo